Mirafra degodiensis é uma espécie de ave da família Alaudidae.

É endémica da Etiópia.

Os seus habitats naturais são: matagal árido tropical ou subtropical.

Está ameaçada por perda de habitat.

Referências 

Mirafra
Aves da Etiópia
Aves descritas em 1975